Улица Я́блочкова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Яблочкова — улица в Алма-Ате.

Крым 
 Улица Яблочкова — улица в Севастополе.
 Улица Яблочкова — улица в пгт. Грэсовский

Россия 
 Улица Яблочкова — улица в Астрахани.
 Улица Яблочкова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Яблочкова — улица в Красноярске.
 Улица Яблочкова — улица в Москве.
 Улица Яблочкова — улица в Ртищеве.
 Улица Яблочкова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Яблочкова — улица в Саратове.
 Улица Яблочкова — улица в Туле.

Украина 
 Улица Яблочкова — улица в Донецке.